Бригадный генерал  Гидо Вильдосо Кальдерон был назначен президентом решением верховного командования вооружённых сил Боливии  21 июля 1982 года и сформировал новый кабинет. 

НРД – Националистическое революционное движение

БСФ – Боливийская социалистическая фаланга

НДД – Националистическое демократическое действие

Примечания

Списки правительств Боливии